Acmaea turveri är en snäckart som beskrevs av Leo George Hertlein och Strong 1951. Acmaea turveri ingår i släktet Acmaea och familjen Acmaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
turveri